Mesterholdenes Europa Cup-finale 1960 var en fodboldkamp der blev spillet den 18. maj 1960. Kampen blev spillet foran 127.621 tilskuere på Hampden Park i Glasgow, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1959-60. De deltagende hold var spanske Real Madrid og vesttyske Eintracht Frankfurt. Det var kulminationen på den femte udgave af Europa Cuppen, siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. Madrid vandt kampen 7-3.

Eintracht Frankfurt var for første gang nået frem til finalen. For Madrid-holdet var det femte finale i træk, som alle kom til at give sejre.

Alfredo Di Stéfano og Puskás scorede begge et hattrick i finalen, som kun to ud af kun tre i alt.

Kampen blev ledet af den skotske dommer Jack Mowat.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1959/60  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1960
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
Fodbold i 1960
Sport i Glasgow